Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юнаків 2026 буде проведений в Рієті.

Про надання італійському місту права проводити європейську легкоатлетичну першість серед юнаків (атлетів у віці до 18 років) було анонсовано 14 листопада 2021.

До участі в чемпіонаті допускатимуться легкоатлети 2009 та 2010 років народження, які виконають встановлені нормативи.

Призери

Хлопці

Дівчата

Медальний залік

Виступ українців

Примітки

Джерела 

 Сторінка чемпіонату на вебсайті Європейської легкоатлетичної асоціації 

2026
Європа
Легка атлетика
Легка атлетика
Європа